Karl Gonser ist der Name folgender Personen:

* Karl Gonser (Architekt) (1902–1979), deutscher Architekt
 Karl Gonser (Politiker) (1914–1991), deutscher Politiker